Вермеш () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вермеш, Альбан (1957—2021) — венгерский пловец.
 Вермеш, Геза (1924—2013) — британский богослов и историк религии венгерско-еврейского происхождения.
 Вермеш, Тимур (род. 1967) — немецкий журналист и писатель.
 Вермеш, Эжен (1845—1878) — французский поэт, писатель и журналист; один из деятелей Парижской коммуны.